A28 steht für:
 A28 (Kasachstan), eine Fernstraße in Kasachstan
 A28 road, eine Fernstraße in Großbritannien
 A28, eine Straße in der Schweiz, siehe Nationalstrasse 28
 Autobahn 28 (Belgien), eine Autobahn in Belgien
 Autoestrada A28, eine Autobahn in Portugal
 Autoroute A28, eine Autobahn in Frankreich
 Autostrada A28, eine Autobahn in Italien
 Bundesautobahn 28, eine Autobahn in Deutschland
 Rijksweg 28 eine Autobahn in den Niederlanden

A28